Туареги — этническая группа берберов

Также может означать:

 Volkswagen Touareg — легковой автомобиль
 Шоу барабанов Туарег — TouaregShow музыкальная группа г. Екатеринбург
 Туарег Гикз — мексиканская музыкальная группа, экспериментирующая со звуком
 Туарег (чай) (англ.) — ароматный чайный напиток Северной Африки и некоторых арабских стран